Группа «Небо» — российский музыкальный коллектив, работающий в жанрах рок-шансон, классический рок, глэм-рок, русский шансон и рок-н-ролл. Основан в Санкт-Петербурге автором текстов, лидер-вокалистом Антоном Аршанским в 2002 году.

История группы 
Серьёзную поддержку группе в самом начале её деятельности оказал российский автор-исполнитель Сергей Трофимов — первые альбомы группы «Небо» включали его песни. Позднее, песни группы стали вещать на радио Петроград — Русский шансон и вскоре песня «Повезло» попала в десятку лучших хитов этой радиостанции.

В 2002—2003 годах группа даёт несколько благотворительных концертов, тур по волжским городам, концерт, посвященный открытию Чемпионата России по греко-римской борьбе и т. д. В этот момент о группе «Небо» стали чаще упоминать на страницах музыкальной прессы.

31 января 2003 года группа «Небо» номинируется на премию Достойная песня-2002 и получает приз в категории «Открытие Года» как лучшая новая группа 2002 года. В том же году выходит альбом «Made in Russia» с хитами «Одиночество», «Копеечка», посвящённая автомобилю ВАЗ-2101, и «24 дня».

В начале 2004 года группа становится лауреатом премии Достойная песня-2003. Выходит альбом «Для взрослых мальчиков и девочек» с хитами «В 6 часов вечера» и «Между Ленинградом и Москвой». Песню «19 с четвертью лет» впоследствии взял в свой репертуар Алексей Глызин.

В 2008 году выходит альбом «Легенды» с хитами «Детская» и «Просто, мама, я его люблю», попавшими в горячую ротацию Дорожного радио.

Дискография 
 2002: Повезло
 2003: Мэйд ин Раша
 2008: Для взрослых мальчиков и девочек
 2008: Легенды
 2012: Время идёт

Клипы 
 2002 — «Повезло»
 2003 — «Одиночество»
 2003 — «Копеечка»
 2006 — «Легенды»

Состав 
В составе группы: 3 вокалиста, барабан, бас, электрогитара, 2 акустики, клавиши.
 Антон Аршанский — лидер-вокал
 Дмитрий Соленников — вокал, акустическая гитара
 Сергей Жарких — ударные
 Михаил Андреев — лидер-гитара;
 Вячеслав Померанцев — гитара;
 Михаил Злобин — бас-гитара
 Виктор Филатов — гитара

Бывшие участники 
 Павел Чистяков — вокал

Сотрудничество 
В музыкальном репертуаре известного российского актёра Дмитрия Харатьяна есть песня «Знаешь брат», подаренная Антоном Аршанским (песня из альбома «Легенды» записанная дуэтом с Д. Харатьяном).

В 2003 году на песню «Одиночество» был снят видеоклип, где в главных ролях снялись российский актёр театра и кино Виктор Бычков и эстрадная певица и актриса Лариса Луста.

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на портале «О русском шансоне»
 Страница группы на сайте для музыкантов RealMusic

Исполнители русского шансона
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году